Hagby distrikt kan syfta på:

Hagby distrikt, Småland
Hagby distrikt, Uppland

Se även
Hagby församling
Hagby socken